Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1978.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 22. Jahrgang (1978), Heft 5 (fälschlicherweise mit 23. Jahrgang bezeichnet) 

1978
Tennisturnier 1978